L66 ou L.66 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.66, un avion de sport allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Quorn (L66), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres